Analogisierung kann bedeuten:

 Verfahren zum Umwandeln von digitalen Signalen in analoge, siehe Digital-Analog-Umsetzer
 Analogisierung (Gesellschaft): Gegensatz zu Digitalisierung der Gesellschaft

Siehe auch:
 Analogie